UMG Investments — інвестиційна компанія, заснована у 2006 році фінансово-промисловою групою Систем Кепітал Менеджмент в якості холдингу для управління активами в сировинній галузі. У 2016 році змінила бізнес-модель з керуючої компанії на інвестиційну.

Форма власності 
100% статутного фонду UMG належать "Систем Кепітал Менеджмент". Генеральний директор Андрій Горохов.

Діяльність 
UMG Investments створює й розвиває бізнеси з високим потенціалом росту . Компанія має портфельні компанії в трьох галузях:
 видобуток корисних копалин — група компаній VESCO і Новотроїцьке рудоуправління
 управління побічними продуктами і відходами виробництва - компанія Recycling Solutions
 промислові товари і послуги — компанія INTECH.

У 2019 році ринкова вартість активів під управлінням UMG Investments перевищила півмільярда доларів .

У березні 2020 року інвестиційна компанія повідомила про укладення угоди з компанією "Ефективні інвестиції". Контракт стосувався придбання міноритарного пакета акцій сучасного підприємства з виробництва високопротеїнових кормових добавок для сільськогосподарських і домашніх тварин Feednova.

У жовтні 2020 року розпочав свою роботу комплекс "Українські мінеральні добрива" з гранулювання сульфату амонію в місті Кривий Ріг, в який було інвестовано понад 11 мільйонів доларів.

Структура 
UMG Investments має портфельні компанії в трьох галузях:
 Видобуток корисних копалин (глина і флюсодоломіти)
 Управління побічними продуктами й відходами виробництва
 Промислові товари та послуги.

Видобуток корисних копалин 
Портфель видобутку корисних копалин представлений групою компаній VESCO і Новотроїцьким рудоуправлінням.

Глиновидобувний напрям 
Група глиновидобувних підприємств VESCO виробляє понад 60 сортів товарної продукції. Продуктивність підприємств у середньому становить 3 млн тонн на рік. Чисельність персоналу — більше 1500 осіб. В Україні група глиновидобувних підприємств VESCO реалізує до 10% видобутої глини. Основна частина продукції йде на експорт — виробникам керамічної і вогнетривкої продукції. Продукція експортується в більш ніж 25 країн світу. Близько 50% з них — країни ЄС. Компанія VESCO Limited отримала дозвіл АМКУ на придбання частки акцій ПАТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат»

Ключові показники:
 Обсяг виробництва у 2019 році: ~ 2.6 млн тонн
 Обсяг продажів у 2019 році: ~ 2,7 млн ​​тонн
 Валовий дохід у 2019 році: 138 млн дол
 Розробляється більше 11 кар'єрів.

Флюсодоломітний напрям 
Представлено ПрАТ «Новотроїцьке рудоуправління». Обсяг виробництва на рівні 4 млн тонн на рік. На активі працює понад 1100 осіб. Основні споживачі продукції — українські підприємства металургійної, скляної, цементної, цукрової, будівельної, хімічної та інших галузей промисловості. У числі клієнтів активів — ММК ім. Ілліча, Азовсталь, Запоріжсталь, Дніпровський металургійний комбінат, Єнакіївський металургійний завод, АрселорМіттал Кривий Ріг, Донецьксталь, Запорізький залізорудний комбінат, ХайдельбергЦемент Україна та інші.

Ключові показники:
 Обсяг виробництва у 2019 році: 4,2 млн тонн
 Розробляється один кар'єр.

Управління побічними продуктами й відходами 
Портфель управління побічними продуктами і відходами виробництва представлений компанією Recycling Solutions, яка є комплексним оператором управління вторинними ресурсами для вугільної, коксохімічної, металургійної, теплоенергетичної та аграрної галузей України. Основні види вторинних ресурсів, з якими працює компанія: золошлакові матеріали, металургійні шлаки, рідкісні та технічні гази, сульфат амонію, промислові гази (шахтний метан, коксовий газ), побічні продукти тваринництва.

Ключові показники за 2019 рік:
 Валовий дохід компанії склав 836 млн грн, зростання на 27% у порівнянні з 2018 роком
 Інвестовано в "зелені" бізнес-проєкти понад 179 млн грн
 Обсяг продажів техногенних відходів більше 2,2 млн тонн, та 1,49 млн кубометрів побічних продуктів вітчизняних підприємств у 22 країни світу
 Кількість працівників більше 260 осіб.

Діяльність компанії сприяє зниженню техногенного впливу на навколишнє середовище. Щорічно Recycling Solutions зменшує обсяги відвалів золошлакових матеріалів і металургійних шлаків на 1,7 млн ​​кубометрів і зберігає до 2,2 млн. тонн на рік природних матеріалів, замінюючи їх вторинними ресурсами.

Промислові товари й послуги 
Портфель індустріальних товарів і послуг представлений компанією INTECH, яка об'єднує компанії, що займаються виробництвом промислових товарів і послуг та логістикою. Компанія володіє сильною експертизою в продажах і закупівлях.

Напрямки діяльності:
 Промислові вибухові роботи
 Продукти для металургії
 Залізнична та портова логістика.

Компанія разом з активами під її управлінням в 2019 році отримала 107 млн дол чистого доходу, показавши зростання на 39% у порівнянні з 2018 роком. Кількість працівників перевищила 700 осіб. Обсяг поставок продукції для металургії у 2019 році склав 43,7 тис. тонн, зафіксувавши зростання на 32% у порівнянні з 2018 роком. Власний парк вагонів становить 227 одиниць, кількість вагонів в оренді — 600.

У 2019 році компанія здійснила 43 тисячі відправлень вагонів і вивезла 2,8 млн. тонн вантажів силами власного й орендованого парку.

Обсяг вибухів гірських порід, які ПАТ «ППП Кривбасвибухпром» виконало під керуванням INTECH у 2019 році, склав 49,5 млн кубометрів.

CEO INTECH Сергій Мельниченко очолює також наглядову раду «Портінвест».

Корпоративна соціальна відповідальність (Соціальна відповідальність бізнесу)  
Портфельні компанії є відповідальним соціальним бізнесом і надають підтримку ініціативам у регіонах.

Проєкти КСВ групи компаній VESCO 
Для реалізації програм КСВ(СВБ) VESCO укладає договори соціального партнерства — що, з точки зору компанії, є найкращим інструментом ефективної взаємодії бізнесу і влади.

Інвестиції компанії — щорічно понад 2 млн. грн спрямовуються на:
 Послуги із благоустрою й розвиток соціально-значущих інфраструктурних об'єктів
 Підтримку закладів охорони здоров'я та популяризацію здорового способу життя
 Покращення матеріально-технічної бази дошкільних та навчальних закладів
 Реалізацію екологічних та освітніх проєктів.

У 2020 році придбано медичне обладнання для трьох медустанов Дружківки для поліпшення якості медичних послуг та системної боротьби з COVID-19 

У 2019 році в межах соціального проєкту «Місто своїми руками» інвестиції спрямовано на:
 ремонт коридору амбулаторії сімейної медицини № 2, яка обслуговує дитяче населення Дружківки
 облаштування дитячого майданчика на території Східного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дружківської міської ради
 поліпшення матеріально-технічної бази п'яти ДОЗ Дружківки
 благоустрій дитячого ігрового майданчика для соматичного відділення Дружківської міської лікарні №2.

У 2018 році в межах соціального проєкту «Місто своїми руками»:
 придбано медичне обладнання для пологової зали акушерського відділення КНП «Центральна міська клінічна лікарня»
 облаштовано майданчик для занять WorkOut на території Дружківського житлово-комунального коледжу
 облаштовано групу під інклюзивну освіту при ДОЗ «Дельфін» Дружківської міської ради
 поліпшено матеріально-технічну базу в частині спортивного інвентарю в ДОЗ «Червона шапочка» селища Гірник.

Проєкти корпоративного волонтерства 
"Чисте місто". 
Для формування екологічної культури як серед працівників, так і для місцевих жителів, співробітники групи глиновидобувних підприємств VESCO щорічно прибирають від сміття і торішнього листя суспільно значимі місця Дружківки.

"Зелене місто". 
Щороку VESCO озеленює сквери Дружківки.

Діти — наше майбутнє. 
Щорічно співробітники компанії беруть участь у підготовці дошкільних навчальних закладів міста до весняно-літнього оздоровчого сезону — фарбують вуличне спортивно-ігрове обладнання.

Освітні проєкти 
З 2015 року в межах проєкту «Гірники майбутнього» співробітники VESCO беруть участь в розширенні кругозору старшокласників в частині різноманіття технічних спеціальностей і актуальних тенденцій на ринку праці. Розповідають учням шкіл регіону про інженерно-технічні спеціальності і робітничі професії. В ході зустрічей та екскурсій на глиновидобувному підприємстві учні отримують уявлення про можливості отримати професію для роботи на підприємствах рідного міста.

Екологічна відповідальність 
Щорічно VESCO проводить рекультивацію відпрацьованих земель: відновлює чорнозем або висаджує ліс. За останні п'ять років проведено посів пасовищ на 227 га землі, висаджено 311 га лісу.

Проєкти КСВ ПрАТ «Новотроїцьке рудоуправління» 
Реалізовані проєкти в ПрАТ «Новотроїцьке рудоуправління», смт. Новотроїцьке:
 Для популяризації здорового способу життя та спорту в 2018 році підприємство побудувало баскетбольний майданчик в смт Новотроїцьке.
 У 2019 — 2020 роках відбулось облаштування паркової зони. Встановлено фонтан, придбано лавочки, укладено нове асфальтове покриття.

Корпоративне волонтерство у межах екологічної відповідальності бізнесу:
 «Зелені» акції
 Для підтримки екології Новотроїцьке рудоуправління з 2019 року проводить акцію серед співробітників і жителів селища з утилізації батарейок
 Підприємство регулярно проводить акцію з озеленення смт. Від 2018 по 2020 роки було висаджено понад 27 тисяч сіянців і 200 саджанців.

Допомога школам 
НТРУ щорічно надає допомогу школам лікарні селища.

Освітні проєкти 
З 2019 року в НТРУ проводяться оглядові екскурсії для учнів профільних установ. В ході зустрічей та екскурсій на підприємство учням розповідають про функціонування підприємства, а також можливості надалі працевлаштуватися в НТРУ.

«Безпечний будинок» 
У 2019 році ПрАТ «Новотроїцьке рудоуправління» надало допомогу в реалізації проєкту «Безпечний будинок». Суть проєкту полягає у встановленні камер відеоспостереження в житловій зоні для безпеки жителів смт.

Проєкти КСВ Recycling Solutions 
Компанія Recycling Solutions спільно з Національним видавництвом дитячої літератури «Веселка» випустила для дітей ілюстровану розповідь «ФЕНІКС і мікросферки» українського письменника та ілюстратора Віталія Бугари. Книга, адресована молодшим школярам, ​​в доступній і цікавій формі розповідає про важливість переробки одного з видів побічних продуктів теплоенергетичної промисловості — мікросфери.

Див.також 
Систем Кепітал Менеджмент

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт UMG
 Стаття в «Коммерсант»  про UMG «UMG намерена диверсифицировать базу полезных ископаемых»  (13/12/2013).
 Стаття в «Дружковский рабочий» про UMG «Компания UMG приступила к выпуску микросферы» (16/07/2014).
 Стаття в «Forbes Україна»  про UMG 200 крупнейших компаний Украины  (1 полугодие 2014)
 Стаття в Interfax  про UMG «СКМ объединяет „Дружковское рудоуправление“, „Огнеупорнеруд“ и „Веско“»  (24/03/2009).
 Стаття в «Ліга.Бізнес » про UMG «Я бы в трейдеры пошел. Зачем Ринату Ахметову экспорт зерна»  (21/08/2015)
 Стаття в «Дело.ua » про UMG «Логистика военного времени. Как предприятия выживают в условиях АТО»  (7/09/2015)
 Интервью  члена правления ЧАО "ДФДК" и ЧАО "НТРУ" Сергея Онищенко о текущем состоянии дел на комбинате на портале «Докучаевск – это наш город»  (28/10/2015) 
 Стаття в «Новое Время»  про UMG  «Как найти клад в горе мусора»  (26/04/2016)
 Статья в «Дело.ua»  «Нестабильная нефть: "за" и "против" для украинского бизнеса»  (19/05/2016)

Гірничі підприємства України
Систем кепітал менеджмент
Засновані в Україні 2006